Robert Meyers peut désigner :

 Robert Meyers (1898-1943), rabbin français, victime de la Shoah ;
  (1913-2007), homme politique américain de l'Indiana ;
 Robert Meyers (1924-2014), joueur de hockey sur glace canadien.

Voir aussi